Брадет има више значења:

 Брадет (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Брадет (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Брадет (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Брадет (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Брадет (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији